

Мірчешть () — комуна у повіті Ясси.
 Мірчешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Мірчешть.
 Мірчешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Текута.
 Мірчешть () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Тетулешть.

Мірчешть () — село у Унгенському районі.